
Га́бозеро — озеро в Кондопожском районе Республики Карелия.

Общие сведения 
Озеро удлинённой формы, вытянуто с северо-запада на юго-восток. В восточной части расположены два залива.

Берега каменистые, в северной части — низкие, заболоченные.

В озеро с севера впадает ручей Раударга, сток через реку Габозерку в Пертозеро.

Высшая водная растительность представлена тростником, камышом, рдестами.

В озере обитают плотва, окунь, щука, ёрш, налим.

Озеро служит источником водоснабжения посёлка Марциальные Воды.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Озёра Кондопожского района
Бассейн Укшозера